Е́джертон ( ) — ім'я і прізвище давньоанглійського походження (від , «поселення Екгар(д)а»), пов'язане з населенним пунктом Еджертон (сучасний Еджертон Ґрін, ) у графстві Чешир.

1859 року для британського політика Вільяма Еджертона (1806—1883) та його нащадків був заснований перський титул — барон Еджертон Таттонський (див. Baron Egerton). Відтоді ім'я баронів Еджертонів носіть різні благодійні заклади і споруди світу.

 Темзін Еджертон ( ) — англійська акторка та модель.
 Тарон Еджертон ( ) — валлійський актор («Kingsman: Таємна служба»).

Див. також 
 Список «Еджертон (ім'я)» власних імен і прізвищ осіб у Вікіпедії англійською мовою.
 Еджертон — містечко у штаті Вайомінг, США.

Примітки